Мягкое — название населённых пунктов в России:

 Мягкое — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Мягкое — село в Измалковском районе Липецкой области.
 Мягкое — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.